Фридрих Кольрауш:
 Кольрауш, Фридрих (педагог) (1780—1867) — немецкий педагог и историк.
 Кольрауш, Фридрих Вильгельм Георг (1840—1910) — немецкий физик.